L’école technique Scientia a été créée à Auteuil, 23 rue François-Gérard (Paris 16), en 1909 par Charles-Jérémie Hemardinquer.

Il s'agissait d'un établissement intermédiaire de luxe pour fils d’industriels, à mi-chemin entre les écoles de commerce et d'industrie et les écoles techniques supérieures préparant à Supelec. Dès 1917-1918, elle devient la première école française de laborantines. En 1920, une section d'aides bactériologistes est créée.

Élèves célèbres 
 Marguerite Duras (1931)

Notes et références

Liens externes 

Histoire des sciences
Enseignement à Paris
16e arrondissement de Paris